

Сичово — село, Абатський район, Тюменська область
 Сичово — присілок, Бокситогорський район, Ленінградська область
 Сичово — село, Варгашинський район, Курганська область
 Сичово — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область
 Сичово — село, Кетовський район, Курганська область
 Сичово — присілок, Куртамиський округ, Курганська область